Arnolds ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arnolds (Connecticut), im Middlesex County
 Arnolds Corner, im King George County, Virginia
 Arnolds Landing, im Somerset County, Maine
 Arnolds Mill, im Columbia County, New York
 Arnolds Park, im Dickinson County, Iowa
 Arnolds Town, im Jefferson County, Ohio – nicht mehr existent

Personen:
 Eef Arnolds (* 1948), niederländischer Mykologe
 Henri Peters-Arnolds (1897–1988), niederländisch-deutscher Schauspieler
 Jean Arnolds (1904–1944), belgischer katholischer Geistlicher und wurde im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet
 Philine Peters-Arnolds (* 1954), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Philipp Peters-Arnolds (* 1990), deutscher Schauspieler
 Pierre Peters-Arnolds (* 1957), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogbuchautor und Synchronregisseur

Sonstiges:
 Arnolds Airport, Airport im Washington County, Kentucky
 Arnolds Brook, Fließgewässer im Norfolk County, Massachusetts
 Arnolds Creek, Fließgewässer im Grant County, Kentucky
 Arnolds Lake, See im Cottonwood County, Minnesota
 Arnolds Pond, See im Lincoln County, Montana
 Arnolds Park, Park im Dickinson County, Iowa